Аламо има више значења:
 Аламо (тврђава)
 Аламо (Калифорнија)
 Аламо (Невада)
 Аламо (Нови Мексико)
 Аламо (Џорџија)
 Аламо (Тексас)
 Аламо (Индијана)
 Аламо (Северна Дакота)
 Аламо (Тенеси)